Известные носители:
 Прокудин-Горский, Егор Сергеевич (1820—?) — лесничий, мировой посредник Покровского уезда Владимирской губернии; автор книги охотничьих рассказов «Поездка в Карачевские болота» (1867); внук последующего.
 Прокудин-Горский, Михаил Иванович (1744—1812) — один из первых русских писателей-драматургов 
 Прокудин-Горский, Сергей Михайлович (1863—1944)  — русский фотограф, пионер цветной фотографии в России; правнук предыдущего
 См. также